Fellendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Fellendorf (1884–1944), deutsche kommunistische Widerstandskämpferin und NS-Opfer
 Wilhelm Fellendorf (1903/1904–1942/1943), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer und NS-Opfer
Siehe auch:
Niederfellendorf 	
Oberfellendorf